Kilch ist die lokale Bezeichnung für verschiedene Fischarten der Gattung Coregonus, die vor allem in den Voralpenseen in der Schweiz und in Bayern vorkommen. Sie werden auch als Kröpfling, Kirchfisch, Kilchen oder Kropffelchen bezeichnet. 

Diese sind:

 Gravenche (Coregonus hiemalis), Genfersee
 Bodensee-Kilch (Coregonus gutturosus, Synonym: Coregonus acronius), Bodensee
 Chiemsee-Kilch (Coregonus sp.), Chiemsee
 Ammersee-Kilch (Coregonus bavaricus), Ammersee
 Kleine Bodenrenke (Coregonus pidschian), auch als Europäischer Kilch bezeichnet

In der deutschsprachigen Schweiz wurde Kilch auch im Sinne von Kirche verwendet:

 Kilchherr, Amtsbezeichnung (Kirchherr)